Agatha Christie's Partners in Crime, een Britse film en televisieserie uit 1982-1984
 Partners in Crime (1996), een Amerikaanse film uit 1996
 Partners in Crime (film), een Amerikaanse film uit 2000
 Partners in Crime (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2015
 Partners In Crime (album), een album van Rupert Holmes uit 1979